Колин Кэмпбелл может относиться к следующим государственным деятелям Шотландии:
 Кэмпбелл, Колин, 1-й граф Аргайл (1433—1493) — шотландский барон, один из лидеров борьбы за подчинение горных кланов центральной власти.
 Кэмпбелл, Колин, 3-й граф Аргайл (1486—1529) — шотландский барон и полководец в период несовершеннолетия короля Якова V.
 Кэмпбелл, Колин, 6-й граф Аргайл (1541—1584) — шотландский государственный деятель последней трети XVI века из рода Кэмпбеллов.
 Кэмпбелл, Колин, 1-й барон Клайд Клайдсдельский (1792—1863) — британский государственный и военный деятель, фельдмаршал.
== Другие люди с таким именем ==
 Кэмпбелл, Колин (1676—1729) — британский архитектор, один из представителей палладианства — архитектуры классицизма в Англии.
 Кэмпбелл, Колин (1859—1928) — американский актёр, кинорежиссёр и сценарист шотландского происхождения.
  (1937—2018) — английский актёр.
 Кэмпбелл, Колин (1931—2022) — британский геолог-нефтяник.
  (род. 1934) — профессор кафедры пищевой биохимии Корнеллского университета, автор книги «Китайское исследование» (2004).
 Кэмпбелл, Колин Джон (род. 1953) — канадский хоккеист, тренер и функционер НХЛ.
 Кэмпбелл, Колин Уильям (род. 1946) — британский легкоатлет и бобслеист, участник летних и зимних Олимпийских игр.
 Кэмпбелл, Колин Херберт (1887—1955) — британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.